Bleach steht für:

 Bleach (Album), Album von Nirvana (1989)
 Bleach (Manga), Manga- und Animeserie von Kubo Tite (ab 2001)
 Bleach (2018), japanischer Spielfilm von Shinsuke Sato
 Bleach (britische Band), britische Band
 Bleach (US-amerikanische Band), US-amerikanische Band